Gređani (Stara Gradiška)
 Gređani (Topusko)